Kostino (oblast Sverdlovsk), een dorp in de oblast Sverdlovsk, Rusland.
 Kostino (oblast Moskou), een plaats, Posjolok in de oblast Moskou,  Rusland.
 Kostino (oblast Samara), een plaats, posjolok in de oblast Samara, Rusland.